Pimenteiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pimenteiras (ort), Piauí, 
 Pimenteiras (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar